Een verkeersweg:
N382 (België)
N382 (Frankrijk)
N382 (Nederland), zie Provinciale weg 382
N382 (Zwitserland)